Il doppio del torneo di tennis Andrezieux Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Škoch e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Stephen Huss e Jeff Tarango 7-64, 0-6, 6-3.

Teste di serie 

 Nathan Healey /  Jordan Kerr (semifinali)
 Stephen Huss /  Jeff Tarango (finale)

 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Scott Humphries (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andrezieux Challenger 2003